Цербст:

 Цербст, Райнер — искусствовед.
 Цербст — город в германской федеральной земле Саксония-Анхальт, родина императрицы Екатерины II.